Легенда: